Ел Бебедеро има више значења:

 Ел Бебедеро (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бебедеро, Ла Репреса (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бебедеро (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Бебедеро (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бебедеро (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику